Rotes Buch steht für:

 Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung („rote Bibel“), eine Zitatsammlung von Mao Zedong
 Das Rote Buch, autobiographisches Buch von C. G. Jung, siehe Carl Gustav Jung #Das «Rote Buch»
 Rotes Buch von Hergest, mittelalterliches Manuskript aus Wales
 Rotes Buch (Basel), Stadtbuch und älteste Buch von Basel, 1357
 Rotes Buch (Bern), Gesetzessammlung der Stadt Bern, 1549–1798
 Rotes Stadtbuch (Hannover), mittelalterliche Buchreihe der Stadt Hannover

Siehe auch:
 das kleine rote schülerbuch
 Das rote Notizbuch
 Red Book
 Rotbuch